Pyronia pardoi är en fjärilsart som beskrevs av Ramon Agenjo Cecilia 1941. Pyronia pardoi ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
pardoi